Partito Indipendente – partito politico danese
Partito Indipendente – partito politico uruguaiano